Amos steht für:
 Amos, biblischer Prophet
 Amos (Name), hebräischer Vorname; zu seinen Trägern siehe dort
 Amos (Satellit), Serie von israelischen Kommunikationssatelliten
 Amos (Zeitschrift), eine Zeitschrift
 Amos (Film), ein US-amerikanischer Fernsehfilm von Michael Tuchner aus dem Jahr 1985
 Amos (Analysis of Moment Structures), eine Software zur Auswertung von Strukturgleichungsmodellen auf Basis der Kovarianzstrukturanalyse
 Kraftwerk John E. Amos, USA

Amos ist der Name folgender Orte:

in der antiken Geographie:
 Amos (Karien), antike Stadt in Karien, 11 km südlich vom heutigen Marmaris

in den Vereinigten Staaten:
 Amos (Arkansas), im Baxter County
 Amos (Kalifornien), im Imperial County
 Amos (Kentucky), im Allen County
 Amos (Louisiana), im St. Tammany Parish
 Amos (Missouri), im Vernon County
 Amos (Nevada), im Humboldt County – nicht mehr existent
 Amos (Oregon), im Lane County – nicht mehr existent
 Amos Addition, im Salt Lake County, Utah
 Amos Mill (Dade County, Georgia)
 Amos Mill (Harford County, Maryland)

in Kanada:
 Amos (Québec)
 Bistum Amos, römisch-katholische Diözese mit Sitz in der Ortschaft Amos

Amos ist der Name folgender Gewässer:
 Amos Ditch, Kanal im Shelby County, Indiana
 Amos Bayou, See im Desha County, Arkansas
 Amos Falls Branch, im Whitley County, Kentucky
 Amos-Gletscher, Gletscher im ostantarktischen Viktorialand
 Amos Lakes, See im DenaliAlaska
 Amos Mill Creek, im Escambia County, Alabama
 Amos Pond, See im Barnstable County, Massachusetts
 Amos Run, im Webster County, West Virginia
 Amos Thompson Branch, im Lawrence County, Kentucky
 Amos Wash, im Gila County, Arizona

weitere topografische Namen:
 Amos Airport, Airport im Independence County, Arkansas
 Amos Island, Insel im Glynn County, Georgia
 Amos Mine, Mine im Routt County, Colorado
 Amos Park, Park im Genesee County, Michigan
 Amos Woodruff Historical Marker, Park im Genesee County, Michigan
 Amos Woodruff House Historical Marker, Park im Genesee County, Michigan

AMOS steht für:
 AMOS, A Modular, Open-Source assembler, ein Open-Source-Projekt, siehe Assembler (Bioinformatik)
 Advanced Mortar System (AMOS (Mörser)), ein skandinavisches Artillerie-Mörsersystem
 Air Force Maui Optical and Supercomputing observatory, ein militärisch motiviertes Observatorium und Forschungslabor
 AMOS BASIC, ein BASIC-Dialekt auf dem Amiga
 AMOS-Preis, eine Auszeichnung der Offenen Kirche für Zivilcourage in Kirche und Gesellschaft
 AMOS, ein Programmpaket zur Anlagenwirtschaft einschließlich Wartung, Beschaffung und technische Betriebsführung in den Bereichen Schiffe, Verteidigung und Öl & Gas-Installationen

Siehe auch:
 Amos Branch
 Amos Creek
 Amos Falls
 Amos Fork
 Amos Lake
 Amos Mill
 Amos Palmer Drain
 Amostown

Abkürzung